Banco Agrícola puede referirse a:
 Banco Agrícola de El Salvador.
 Banco Agrícola de Chile.
 Banco Agrícola de China.
 Banco Agrícola de Venezuela.